Kazimierz Roman Woźnicki (1878–1949) – literat, publicysta
Kazimierz Woźnicki (ur. 1947) – trener pływacki